Művészek
 Szabó László (1917–1984) szobrász
 Szabó László (1927–2002) szobrász
 Szabó László (1935–2021) iparművész, bábkészítő
 Szabó László (1948) szobrász
 Szabó László (1936) színész, filmrendező
 Szabó László (1937) karmester
 Szabó László (1943–1993) grafikusművész
 Szabó László (1945) tubaművész, egyetemi tanár

Tudósok
 Szabó László (1903–1976) geográfus, pedagógus
 Szabó László (1932) gépészmérnök, műszaki szakíró
 Szabó László matematikus

Sportolók
 Szabó László (1908–1992) evezős
 Szabó László (1917–1998) sakkozó, edző, szakíró
 Szabó László (1921–1998) motorversenyző, edző
 Szabó László (1922–?) labdarúgó, kapus (Újvidéki AC, Szentlőrinci AC, Bp. Kinizsi)
 Szabó László (1934–2020) motorversenyző
 Szabó László (1934–2013) válogatott labdarúgó
 Szabó László (1945) kézilabdázó, edző
 Szabó László (1946) birkózó, edző
 Szabó László (1953) kajakozó
 Szabó László (1953) labdarúgó (DVTK)
 Szabó László (1955) tájfutó
 Szabó László (1955–2017) kézilabdázó
 Szabó László (1955) atléta, súlylökő
 Szabó László (1957) súlyemelő
 Szabó László (1963) búvárúszó
 Szabó László (1989) labdarúgó (Pécs)
 Szabó László (1991) birkózó (Vasas SC)
 Szabó László (1991) atléta, távolugró, rövidtávfutó

Egyéb foglalkozásúak
 Szabó László (1814–1902?) nemzetőr őrnagy
 Szabó László (1844–1900) köz- és váltóügyvéd, országgyűlési képviselő
 Szabó László (1880–1961) református lelkész
 Szabó László (1895–1956 előtt) katonatiszt, diplomata
 Szabó László (1902–1974) baptista lelkész
 Szabó László (1905–1982) újságíró, történész
 Szabó László (1918–1997) erdélyi újságíró
 Szabó László (1925–1988) újságíró, író, költő. Írói álneveiː Kövesdi László, Garamkövesdi Szabó László, G. Szabó László.
 Szabó László (1931–2015) újságíró, jogtanácsos, magánnyomozó, a Kék fény egykori műsorvezetője
 Szabó László (1970) politikus, főiskolai tanár
 Szabó László (1965) orvos, a TEVA Gyógyszergyár zártkörűrészvénytársaság vezérigazgatója ((2010–2014), külgazdasági államtitkár (2014–2017), nagykövet az Egyesült Államokban (2017–2020), 2020-tól a Mediaworks Hungary zártkörűrészvénytársaság vezérigazgatója 
 Szabó László (?) diplomata, algíri (1999–2004) majd dohai nagykövet (2008–2012)

Hasonló nevűek

 Bártfai Szabó László (1880–1964) könyvtáros, történész
 Cs. Szabó László (1905–1984) író
 G. Szabó László (1955–) újságíró
 Szabó László Gyula (1942) gyógyszerész, egyetemi tanár
 Szabó László István újságíró, számítástechnika-tanár, műszaki informatikus az MZSK-ban dolgozik
 Szabó László Róbert (1962) (Marabu) karikaturista, képregényrajzoló
 Szabó László Zoltán népi iparművész
 Szabó László Zsolt (?) a MTVA vezérigazgatója (2013–2015), 2016-tól új-zélandi nagykövet
 Szentjóbi Szabó László (1767–1795) költő
 T. Szabó László (1953) képzőművész
 Tápay-Szabó László (1874–1941) újságíró, író.
 Z. Szabó László (1927–1992) író, irodalomtörténész, nyelvművelő, dramaturg

Jegyzetek